А́нхель У́го Ба́ргас (; род. 29 октября 1946, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский футболист, выступавший на позиции защитника.

Клубная карьера 
Анхель Бархас начинал свою профессиональную футбольную карьеру в 1965 году в аргентинском клубе «Расинг». Через год он перебрался в команду «Чакарита Хуниорс», с которой он выиграл первый и единственный в её истории чемпионский титул в 1969 году. В 1972 году Бархас перебрался во французский «Нант», в составе которого он выиграл 2 чемпионата Франции.

Международная карьера 
Анхель Бархас попал в состав сборной Аргентины на Чемпионате мира 1974 года. Из 6-и матчей Аргентины на турнире Бархас появлялся в 3-х. Он выходил в стартовом составе в матче первого группового этапа против сборной Польши и второго группового этапа против Бразилии и ГДР. В игре с Польшей на первом этапе Баргас на 67-й минуте был заменён на полузащитника Роберто Тельча.

Достижения 
 «Чакарита Хуниорс»
 Чемпионат Аргентины: Метрополитано 1969 (чемпион)

 «Нант»
 Чемпионат Франции (2): 1972/73 (чемпион), 1976/77 (чемпион)

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Чакарита Хуниорс»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Луан-Кисо»
Игроки ФК «Ангулем»